Relação de municípios do Brasil por número de eleitores, em ordem decrescente, conforme estatísticas do Superior Tribunal Eleitoral de outubro de 2016.

OBS: a lista contempla os 900 maiores colégios eleitorais e todos eles acima de 26 mil eleitores. Das 93 primeiras colocadas, 92 são cidades com mais de duzentos mil eleitores que realizam segundo turno (com a exceção de Brasília, que não tem eleições municipais). Os nomes em negrito são capitais estaduais.

Lista

Segundo turno 

De acordo com a Constituição de 1988, em municípios com mais de 200 mil eleitores o prefeito será eleito em primeiro turno se conseguir 50% + 1 dos votos válidos, caso contrário será necessário a realização de um segundo turno entre os dois candidatos mais votados.

Ver também 
 Eleições no Brasil

Referências  
 http://www.tre-ro.gov.br/noticias/ler.php?id=683
 http://www.eleitor.inf.br/modules/news/print.php?storyid=909
 http://www.direito2.com.br/tse/2007/set/5/tse-divulga-os-100-
http://www.tse.jus.br/sieeeleitoradoweb/eleitorado/quantitativo/redres_quantitativo.jsp

Fontes 

Colegios Eleitorais
Colegios eleitorais